Het Johann Strauß Orchestra is in 1987 opgericht door André Rieu. Tijdens het eerste concert op 1 januari 1988 telde het orkest 12 leden. Het orkest groeide uit tot 50 leden. Op een gegeven moment telde het 80 à 150 muzikanten. In 2020 waren er 120 mensen in vaste dienst bij André Rieu Productions bv., waarvan André  Rieu president-directeur is en zijn zoon Pierre vice-president. Het orkest geeft regelmatig concerten met gastmuzikanten, waaronder The Platin Tenors. Het orkest staat bekend om zijn onorthodox frivole uitvoeringen van klassieke werken en vermaakt het publiek tijdens concerten met allerlei grapjes.

Huidige leden 

Het orkest heeft hiernaast nog een aantal parttime leden en leden die op projectbasis meedoen.

Voormalige leden

Discografie

Albums 

|-
|align="left"|Strauß & co||1994||01-10-1994||1(16wk)||83|| met André Rieu / Bestverkochte album van 1995
|-
|align="left"|Strauß gala||1995||25-02-1995||26||28|| met André Rieu
|-
|align="left"|Wiener melange||1995||11-11-1995||1(3wk)||37|| met André Rieu
|-
|align="left"|Moonlight serenade||06-05-2011||24-09-2011||100||1|| met André Rieu
|-
|align="left"|And the waltz goes on||28-10-2011||05-11-2011||63||7|| met André Rieu
|}

|-
|align="left"|Strauß & co||1994||01-04-1995||2||56|| met André Rieu
|-
|align="left"|Wiener melange||1995||11-11-1995||3||39|| met André Rieu
|-
|align="left"|Moonlight serenade||2011||18-06-2011||33||5|| met André Rieu
|-
|align="left"|And the waltz goes on||2011||12-11-2011||39||11|| met André Rieu
|}

Singles 

|-
|align="left"|The second waltz||1994||10-09-1994||4||28|| met André Rieu /Nr. 5 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Geen house maar Strauß||1995||28-01-1995||6||10|| met André Rieu /Nr. 3 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Strauß party||1995||21-10-1995||25||3|| met André Rieu /Nr. 16 in de Single Top 100
|}

|-
|align="left"|The second waltz||1994||-|||||| met André Rieu /Nr. 27 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Geen house maar Strauß||1995||01-04-1995||33||4|| met André Rieu /Nr. 20 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Strauß party||1995||25-11-1995||49||1|| met André Rieu
|}

NPO Radio 2 Top 2000 

Muziekensemble
Muziek in Maastricht